XV. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima  održano je od 19. srpnja do 4. kolovoza 2013. godine u španjolskom gradu Barceloni. U istom je gradu ovo natjecanje održano i 2003.

Sastavni dijelovi SP-a su:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 2013.
 Svjetsko prvenstvo u plivanju na otvorenom 2013.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 2013.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 2013.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2013.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu za žene 2013.

Građevine u kojima se održalo prvenstvo:
 Palau Sant Jordi (plivanje i sinkronizirano plivanje)
 Port Vell (plivanje na otvorenom)
 Piscina Municipal de Montjuïc (skokovi u vodu)
 Piscines Bernat Picornell (vaterpolo)

Otvaranje SP-a obilježio je incident. Naime, katalonska publika izviždala je španjolsku himnu. Nakon rečene puštena je katalonska, što je izazvalo oduševljenje. Na plivalištu Palau Sant Jordi, gdje se nalazilo oko 10 000 ljudi, pojavio se i transparent “Katalonija nije Španjolska”.

Ljestvica

Izvori 

2013
Međunarodna natjecanja u vodenim športovima u Španjolskoj